Ко́бэм () — английская фамилия. Известные носители:

 Кобэм, Билли (род. 1944) — американский музыкант.
 Кобэм, Томас (ок. 1255—1327) — английский священнослужитель, учёный и дипломат.
 Кобем, Томас, 5-й барон Кобем из Стерборо — английский аристократ.
 Кобем, Элеанора (1400—1452) — английская аристократка.

См. также 
 Барон Кобем

 Cobham (компания) (англ.) — британский производитель компонентов для аэрокосмической промышленности.